Carbone kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Carbone (udde), 
 Mount Carbone,

Italien 

 Carbone, Basilicata, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar